872 кіломе́тр — залізничний пасажирський зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці.

Розташований на півдні міста Первомайський (поруч колишній завод «Хімпром»), Первомайський район, Харківської області на лінії Мерефа — Лозова між станціями Лихачове (3 км) та Біляївка (12 км).

Станом на травень 2019 року щодоби 10 пар приміських електропоїздів здійснюють перевезення за маршрутом Харків-Пасажирський — Лозова/Гусарівка.

Примітки

Джерела 
 
 

Транспорт Первомайського
Зупинні пункти Південної залізниці
Зупинні пункти Харківської області